Riovalle ima više značenja:
 Riovalle, Alessandria
 Riovalle, Piacenza